Nagel-patellasyndroom, een zeldzame genetische afwijking met onder andere afwijkingen aan nagels en beenderen
 Narcistische persoonlijkheidsstoornis, een persoonlijkheidsstoornis
 National Park Service, een Amerikaans federaal agentschap dat bevoegd is met het beheer van de nationale parken
 Nationale Partij Suriname, een Surinaamse politieke partij
 Naval Postgraduate School, een Amerikaanse universiteit van de marine
 Nederlandse Programma Stichting, een voormalige Nederlandse omroeporganisatie
 Net promoter score, een bedrijfskundige tool
 Nieuwe psychoactieve stof, een nieuwe drug die nog niet aan de drugwetgeving onderworpen is